Niemcy:
 Olfen – dzielnica Beerfelden
 Olfen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Coesfeld

Osoby:
 Tobias Olfen – niemiecki kronikarz